Rosa, gènere de plantes i flor del roser
 Rosa silvestre (Rosa canina)
 Rosa gàl·lica (Rosa gallica)
 Rosa de roca (Dryas octopetala)
 Rosa (aliment), també conegut com a crispeta o monja
 Rosa (color)
 Rosa (escacs), peça d'escacs màgica
 Rosa (matemàtiques), sinusoide
 Rosa (símbol)
 Rosa dels vents
 Mont Rosa massís dels Alps entre les regions italianes del Piemont i la Vall d'Aosta i el cantó suís de Valais
 Biografies:
 Rosa de Lima o Santa Rosa de Lima, religiosa peruana
 Salvator Rosa (1615-1673), pintor, poeta i gravador italià
 Noel Rosa (1910-1937), compositor, cantant i intèrpret 
 Rosa Luxemburg (1871-1919) militant marxista, socialista, comunista i revolucionària alemanya
 Medicina:
 Rubèola
 Xarampió
 Miscel·lània:
 Salsa rosa
 Pantera Rosa
 Premsa rosa o periodisme del cor
 Aigua de roses
 Licor de roses